Таранакі () — стратовулкан на Північному острові. Висота  м н.р.м.. Попередня назва Егмонт (). ()

Таранакі — регіон названий за однойменним вулканом, на Північному острові. Населення  осіб (оц.2013-07-01) ().

en:Taranaki (disambiguation)